Az 1998-as Roland Garros női versenyét a spanyol Arantxa Sánchez Vicario nyerte az amerikai Szeles Mónika előtt.

Kiemeltek 

  Martina Hingis (Elődöntős)</li>
  Lindsay Davenport (Elődöntős)</li>
  Jana Novotná (Negyeddöntős)</li>
  Arantxa Sánchez Vicario (Bajnok)</li>
  Amanda Coetzer (Első kör)</li>
  Szeles Mónika (Döntős)</li>
  Conchita Martínez (Negyedik kör)</li>
  Venus Williams (Negyeddöntős)</li>

  Irina Spîrlea (Első kör)
  Iva Majoli (Negyeddöntős)
  Mary Pierce (Második kör)
  Nathalie Tauziat (Első kör)
  Anna Kurnyikova (Negyedik kör)
  Sandrine Testud (Negyedik kör)
  Dominique Van Roost (Harmadik kör)
  Lisa Raymond (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1